Mrtvica est un toponyme qui peut désigner :
 Mrtvica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mrtvica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.